Die Isaac-Newton-Medaille ist eine mit 1000 £ (Stand 2014 ca. 1200 €) dotierte Auszeichnung, die durch das britische Institute of Physics verliehen wird. Der Preis wird an weltweit tätige Physiker, für herausragende Leistungen in der Physik und deren Teildisziplinen ausgelobt.

Preisträger 
 2008 Anton Zeilinger für Grundlagenforschung im Bereich der Quanteninformation, die experimentelle Umsetzung und die daraus resultierenden Erkenntnisse über den Mikrokosmos.
 2009 Alan Guth für die Theorie der kosmologischen Inflation.
 2010 Edward Witten für sein Wirken in der Teilchenphysik, Quantenfeldtheorie sowie der allgemeinen Relativitätstheorie
 2011 Leo P. Kadanoff: For inventing conceptual tools that reveal the deep implications of scale invariance on the behavior of phase transitions and dynamical systems.
 2012 Martin Rees: For his outstanding contributions to relativistic astrophysics and cosmology.
 2013 John Pendry: For his seminal contributions to surface science, disordered systems and photonics.
 2014 Deborah S. Jin: For pioneering the field of quantum-degenerate Fermi gases.
 2015 Eli Yablonovitch: For his visionary and foundational contributions to photonic nanostructures.
 2016 Tom Kibble (Postum): For developing the theory of symmetry-breaking in quantum field theory.
 2017 Charles L. Bennett: For his leadership of the Microwave Anisotropy Probe, a satellite experiment that revolutionized cosmology, transforming it from an order-of-magnitude game to a paragon of precision science.
 2018 Paul Corkum: For his outstanding contributions to experimental physics and to attosecond science.
 2019 Michael Pepper: For the creation of the field of semiconductor nanoelectronics and discovery of new quantum phenomena.
 2020 Nader Engheta: For groundbreaking innovation and transformative contributions to electromagnetic complex materials and nanoscale optics, and for pioneering development of the fields of near-zero-index metamaterials, and material-inspired analogue computation and optical nanocircuitry.
 2021 David Deutsch: For founding the discipline named quantum computation and establishing quantum computation's fundamental idea, now known as the ‘qubit’ or quantum bit.
 2022 Margaret Murnane: For pioneering and sustained contributions to the development of ultrafast lasers and coherent X-ray sources and the use of such sources to understand the quantum nature of materials.

Weblinks 
 Preisträger der Isaac-Newton-Medaille

Auszeichnung des Institute of Physics
Erstverleihung 2008
Isaac Newton als Namensgeber